KHK steht für:
 KHK, ehemals eigenständiges deutsches Software-Unternehmen, seit 1997 Teil der britischen Sage Group
 Karlskrona HK, schwedischer Eishockeyklub
 Ketohexokinase (auch Fructokinase), Enzym
 Koronare Herzkrankheit, Erkrankung der Herzkranzgefäße
 Kriminalhauptkommissar, Polizei-Dienstgrad, siehe Polizeihauptkommissar
 Kharg Airport (IATA-Code), Flughafen auf Charg,  Insel im Persischen Golf
 Kharkiv Airlines (ICAO-Code), ukrainische Fluggesellschaft

KhK steht für:
 Kunsthochschule Kassel

khk steht für:
 Chalcha (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der beiden Standardvarietäten der mongolischen Sprache, gesprochen von den Chalcha und in kyrillischer Schrift geschrieben

Abkürzung